Švýcarská hokejová liga - sezóna 2006/2007. Vítězem se stal tým HC Davos.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo

 HC Ambrì-Piotta - EHC Basel 4:3 na zápasy
 Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 4:0 na zápasy

2. kolo

 SCL Tigers - EHC Basel 2:4 na zápasy

Baráž
 SCL Tigers (poslední z play out) - EHC Biel (vítěz Nationalligy B) 4:1 na zápasy

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007